La cuprorhodsite è un minerale appartenente al gruppo della linnaeite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Voci correlate 
 Prassoite

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)